Listă de filme produse de Columbia Pictures pe ani:

anii 1930 
 Tol'able David (1930)
 Arizona (1931)
 Platinum Blonde (1931)
 Broadway Bill (1934, rights now owned by Paramount Pictures)
 Twentieth Century (1934)
 It Happened One Night (1934)
 One Night of Love (1934)
 She Married Her Boss (1935)
 Mr Deeds Goes to Town (1936)
 The Awful Truth (1937)
 Lost Horizon (1937)
 You Can't Take It with You (1938)
 Only Angels Have Wings (1939)
 Mr. Smith Goes to Washington (1939)

anii 1940 
 His Girl Friday (1940) 
 Penny Serenade* (1941)
 Here Comes Mr. Jordan (1941)
 You Were Never Lovelier (1941)
 You'll Never Get Rich (1942)
 My Sister Eileen (1942)
 The More the Merrier (1943)
 Batman
 The Desperadoes (1943)
 Cover Girl (1944)
 A Song to Remember (1945)
 Gilda (1946)
 The Jolson Story (1946, plus sequel in 1949)
 Superman (1948)
 The Lady from Shanghai (1948)
 All the King's Men (1949; and remake in 2006)
 Batman and Robin (1949)

anii 1950 
 Born Yesterday (1950)
 Harriet Craig (1950)
 In a Lonely Place (1950)
 Atom Man Vs. Superman (1950)
 The Marrying Kind (1952)
 From Here to Eternity (1953)
 The 5,000 Fingers of Dr. T (1953)
  The Wild One (1953)
 The Caine Mutiny (1954)
 On the Waterfront (1954)
 Queen Bee (1955)
 Picnic (1955)
 Autumn Leaves (1956)
 Storm Center (1956)
 The Bridge on the River Kwai (1957)
 Pal Joey (1957)
 Bell, Book and Candle (1958)
 Porgy and Bess (1959, distribution only)
 Suddenly, Last Summer (1959)
 Gidget (1959)
 The Mouse That Roared (1959)
 Anatomy of a Murder (1959)
 Tricky the Koala cartoons

anii 1960 
 The Three Worlds of Gulliver (1960)
 A Raisin in the Sun (1961)
 The Guns of Navarone (1961)
 Lawrence of Arabia (1962) (distributor)
 The Three Stooges in Orbit (1962)
 The Three Stooges Meet Hercules (1962)
 Bye Bye Birdie (1963)
 The Three Stooges Go Around the World in a Daze (1963)
 Jason and the Argonauts (1963)
 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
 Lord Jim (1965)
 The Outlaws is Coming (1965)
 Three on a Couch (1966)
 Born Free (1966)
 The Trouble with Angels (1966)
 Georgy Girl (1966) (distributor)
 Un om pentru eternitate (1966)
 Divorce American Style (1967)
 Casino Royale (1967, rights now owned by Metro-Goldwyn-Mayer)
 In Cold Blood (1967)
 To Sir, with Love (1967)
 Guess Who's Coming to Dinner (1967)
 Head (1968)
 Oliver! (1968)
 Funny Girl (1968)
 Where Angels Go Trouble Follows (1968)
 Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
 Cactus Flower (1969)
 Easy Rider (1969)

anii 1970 
 The Liberation of L.B. Jones (1970)
 I Never Sang for My Father (1970)
 Cromwell (1970) (distributor)
 Waterloo (1970) (distributor, co-produced by Dino De Laurentiis and Mosfilm)
 Dad's Army (1971) (distributor)
 10 Rillington Place (1971) (co-production with Filmways)
 The Last Picture Show (1971)
 Nicholas and Alexandra (1971)
 And Now for Something Completely Different (1971) (co-production with Playboy Productions)
 1776 (1972)
 Young Winston (1972)
 The Way We Were (1973)
 Summer Wishes, Winter Dreams (1973)
 The Lords of Flatbush (1974)
 Confessions of a Window Cleaner (1974)
 The Stepford Wives (1975, rights now owned by Paramount Pictures)
 Monty Python and the Holy Grail (1975) (US distribution, produced by Michael White and EMI Films)
 Shampoo (1975)
 Tommy (1975) (co-production with Robert Stigwood and Hemdale.) 
 Murder by Death (1976)
 Taxi Driver (1976) (last movie with the 1936-76 logo)
 Nickelodeon (1976) (co-production with British Lion Films and EMI Films)
 The Front (1976)
 Fun with Dick and Jane (1977)
 Close Encounters of the Third Kind (1977) (co-production with EMI Films)
 The Deep (1977)
 Sinbad and the Eye of the Tiger (1977)
 Eyes of Laura Mars (1978)
 Midnight Express (1978)
 Thank God It's Friday (1978) 
 The Buddy Holly Story (1978)
 The China Syndrome (1979)
 Hardcore (1979)
 Kramer vs. Kramer (1979)
 1941 (1979) (co-production with Universal Pictures)
 All That Jazz (1979) (co-production with 20th Century Fox)

anii 1980 
 The Blue Lagoon (1980, plus sequel in 1991)
 Stir Crazy (1980)
 Tess (1980) (distributor)
 Used Cars (1980)
 American Pop (1981)
 Modern Romance (1981)
 Death Wish II (1981)
 Stripes (1981) 
 Neighbors (1981)
 Absence of Malice (1981)
 Annie (1982) (co-production with Rastar)
 Das Boot (1982, distribution)
 Richard Pryor: Live on the Sunset Strip (1982) (co-production with Rastar)
 Tempest (1982) 
 The Toy (1982)
 Tootsie (1982)
 Gandhi (1982) (distributor)
 The Big Chill (1983)
 Blue Thunder (1983)
 Christine (1983)
 The Dresser (1983) 
 Ghostbusters (1984)
 Crossroads (film) (1984)
 Body Double (1984)
 The Karate Kid (1984)
 Against All Odds (1984)
 Micki + Maude (1984)
 Moscow on the Hudson (1984)
 Starman (1984)
 A Passage to India (1984) (distributor, produced by Thorn EMI and HBO)
 Sheena (1984)
 A Soldier's Story (1984)
 St. Elmo's Fire (1985)
 Fright Night (1985, plus TriStar Pictures sequel in 1988)
 Murphy's Romance (1985)
 Agnes of God (1985)
 Stand by Me (1986)
 The Karate Kid, Part II (1986)
 Care Bears Movie II: A New Generation (1986) (co-production with Nelvana)
 Hope and Glory (1987) (distributor)
 Ishtar (1987)
 Roxanne (1987)
 The Last Emperor (1987) (distributor)
 La Bamba (1987)
 The Beast (1988)
 The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
 The Big Blue (Le Grand Bleu) (1988)
 School Daze (1988)
 Little Nikita (1988)
 Casualties of War (1989)
 The Adventures of Milo and Otis (1989, US distribution)
 Ghostbusters II (1989)
 The Karate Kid, Part III (1989)
 When Harry Met Sally (1989) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 True Believer (1989)
 Immediate Family (1989)

anii 1990 
 Awakenings (1990)
 Misery (1990) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 Postcards from the Edge (1990)
 Revenge (1990)
 The Prince of Tides (1991)
 Boyz N the Hood (1991) 
 Return to the Blue Lagoon (1991)
 City Slickers (1991) (and sequel in 1994)
 My Girl (1991)
 Bram Stoker's Dracula (1992)
 A League of Their Own (1992)
 Single White Female (1992)
 El Mariachi (1992) (distribution)
 A Few Good Men (1992) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 Poetic Justice (1993) 
 Groundhog Day (1993)
 The Age of Innocence (1993)
 In the Line of Fire (1993) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 The Remains of the Day (1993)
 Lost in Yonkers (1993) (co-production with Rastar) (last movie with the 1981-93 logo)
 Last Action Hero (1993) (First Movie with the current logo)
 Striking Distance (1993)
 My Girl 2 (1994)
 City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 The Shawshank Redemption (1994) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 The Next Karate Kid (1994)
 To Die For (1995) (co-production with The Rank Organisation)
 Higher Learning (1995)
 The Indian in the Cupboard (1995) (co-production with Paramount Pictures)
 Desperado (1995)
 Bad Boys (1995)
 Sense and Sensibility (1995)
 Forget Paris (1995) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 The Cable Guy (1996)
 The People vs. Larry Flynt (1996)
 Alaska (1996) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 Ghosts of Mississippi (1996) (co-production with Castle Rock Entertainment)
 The Fifth Element (1997, USA distribution only, produced by Gaumont)
 Anaconda (1997)
 Air Force One (1997)
 Men in Black (1997) (co-production with Amblin Entertainment)
 Buddy (1997) (co-production with Jim Henson Pictures)
 Gattaca (1997)
 Spiceworld (1997) (distributor, produced by PolyGram Filmed Entertainment and Icon Productions)
 Still Crazy (1998)
 Dance with Me (1998)
 Big Daddy (1999)
 Bicentennial Man (1999) (co-production with Touchstone Pictures) 
 Muppets from Space (1999) (co-production with Jim Henson Pictures)
 Blue Streak (1999)
 The Adventures of Elmo in Grouchland (1999) (co-production with Jim Henson Pictures and Children's Television Workshop)
 Stuart Little (1999)
 Crazy in Alabama (1999)
 The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) (distributor, produced by Gaumont)
 Cruel Intentions (1999)
 Girl, Interrupted (1999)

anii 2000 
 The 6th Day (2000) (co-production with Phoenix Pictures)
 Urban Legends: Final Cut (2000) (distribution only) (and sequel to Urban Legend with TriStar Pictures in 1998)
 Almost Famous (2000, co-production with DreamWorks Pictures and Vinyl Films)
 Erin Brockovich (2000) (co-production with Universal Studios)
 28 Days (2000)
 Final Fantasy: The Spirits Within (2000, distribution only, produced by Square Pictures)
 Charlie's Angels (2000, based on 1970s television series)
 Hollow Man (2000)
 Anatomy (2000, english dubbed version)
 The Patriot (2000)
 An Everlasting Piece (2000, co-production with DreamWorks Pictures)
 America's Sweethearts (2001) (distribution, produced by Revolution Studios)
 Black Hawk Down (2001) (distribution, produced by Revolution Studios)
 Joe Dirt (2001)
 Thir13en Ghosts (2001, co-production with Warner Bros.)
 The New Guy (2002) (distribution, produced by Revolution Studios)
 Mr. Deeds (2002, remake of 1935 film Mr. Deeds Goes to Town) (co-production with New Line Cinema and Happy Madison)
 The Master of Disguise (2002) (distribution, produced by Revolution Studios and Happy Madison)
 Stealing Harvard (2002) (distribution, produced by Revolution Studios and Imagine Entertainment)
 Spider-Man (2002) (co-production with Marvel Comics) 
 Stuart Little 2 (2002)
 Enough (2002)
 Punch-Drunk Love (2002) (distribution, produced by Revolution Studios and New Line Cinema)
 Adam Sandler's Eight Crazy Nights (2002) (co-production with Happy Madison Productions)
 Men in Black II (2002) (co-production with Amblin Entertainment)
 Panic Room (2002)
 Adaptation. (2002, co-production with Intermedia Films)
 Trapped (2002) (co-production with Senator Entertainment)
 Seeing Double (2003)
 National Security (2003, co-production with Intermedia Films)
 Something's Gotta Give (2003) (co-production with Warner Bros.)
 Daddy Day Care (2003) (distribution, produced by Revolution Studios) (Plus TriStar Pictures sequel in 2007)
 Darkness Falls (2003) (distribution, produced by Revolution Studios) (remake of the 1999 Lions Gate film Darkness Falls)
 Once Upon a Time in Mexico (2003) (co-production with Dimension Films and Troublemaker Studios)
 Peter Pan (2003) (co-production with Universal Studios and Revolution Studios)
 Gothika (2003, co-production with Warner Bros.)
 Bad Boys 2 (2003)
 Terminator 3: Rise of the Machines (2003, international distribution only)
 The Missing (2003) (distribution, produced by Revolution Studios and Imagine Entertainment)
 Big Fish (2003)
 Envy (2004) (co-production with DreamWorks Pictures and Castle Rock Entertainment)
 Spider-Man 2 (2004) (co-production with Marvel Comics)
 Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004) (co-production with Screen Gems)
 White Chicks (2004) (distribution, produced by Revolution Studios and Wayans Bros. Entertainment)
 The Grudge (2004)
 Christmas with the Kranks (2004) (distribution, produced by Revolution Studios)
 Are We There Yet? (2005) (distribution, produced by Revolution Studios)
 The Longest Yard (2005) (co-production with Paramount Pictures, MTV Films and Happy Madison Productions)
 Guess Who (2005, remake of 1967 film Guess Who's Coming to Dinner) (co-production with Regency Enterprises)
 Lords of Dogtown (2005) (co-production with TriStar Pictures)
 Hitch (2005)
 Fun with Dick and Jane (2005) (Remake of the 1977 film Fun with Dick and Jane, co-production with Imagine Entertainment)
 Bewitched (2005, based on 1960s television series)
 The Legend of Zorro (2005) (co-production with Spyglass Entertainment and Amblin Entertainment)
 Into the Blue (2005) (co-production with Metro-Goldwyn-Mayer)
 Memoirs of a Geisha (2005) (co-production with DreamWorks Pictures, Spyglass Entertainment and Amblin Entertainment)
 Zathura (2005)
 Yours, Mine & Ours (2005) (co-production with Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer and Nickelodeon Movies, remake of 1968 United Artists film)
 Deuce Bigalow: European Gigolo (2005)
 The Producers (2005, co-production with Universal Pictures)
 Gridiron Gang (2006)
 The Holiday (2006, co-production with Universal Pictures and Waverly Films)
 The Pink Panther (2006, distribution only) 
 The Da Vinci Code (2006) (co-production with Imagine Entertainment)
 Monster House (2006) (co-production with ImageMovers and Amblin Entertainment)
 Zoom (2006) (distribution, produced by Revolution Studios)
 RV (2006)
 Click (2006) (distribution, produced by Revolution Studios and Happy Madison Productions)
 Little Man (2006) (distribution, produced by Revolution Studios) 
 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) (co-production with Apatow Productions)
 Open Season (2006) (co-production with Sony Pictures Animation)
 Casino Royale (2006) (co-production with EON Productions and Metro-Goldwyn-Mayer)
 The Grudge 2 (2006) (co-production with Ghost House Pictures)
 Rocky Balboa (2006) (co-production with Metro-Goldwyn-Mayer and Revolution Studios)
 The Benchwarmers (2006) (co-production with Revolution Studios and Happy Madison)
 All the King's Men (2006; remake of 1949 film)
 Ghost Rider (2007) (co-production with Crystal Sky and Marvel Comics)
 Spider-Man 3 (2007) (co-production with Marvel Comics)
 Surf's Up (2007) (co-production with Sony Pictures Animation)
 Are We Done Yet? (2007) (distribution, produced by Revolution Studios & RKO Pictures)
 The Messengers (2007) (co-production with Screen Gems and Ghost House Productions
 Superbad (2007) (co-production with Apatow Productions)
 30 Days of Night (2007)
 Saawariya (2007 (co-production with SLB Films)
 Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007) (co-production with Apatow Productions)
 Made of Honor (2008)
 The Other Boleyn Girl (2008, co-production with Focus Features and BBC Films)
 You Don't Mess with the Zohan (2008) (co-production with Happy Madison Productions and Apatow Productions)
 Hancock (2008)
 Step Brothers (2008) (co-production with Relativity Media)
 Pineapple Express (2008)
 The House Bunny (2008)
 Lakeview Terrace (2008)
 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
 Quantum of Solace (November 14, 2008) (co-production with EON Productions and Metro-Goldwyn-Mayer)
 Paul Blart: Mall Cop (2009)
 The Pink Panther 2 (February 6, 2009) (co-production with Metro-Goldwyn-Mayer)
 The International Viitoarele filme 
2009
 The Ugly Truth 
 Julie & Julia 
 Cloudy with a Chance of Meatballs The Damned United (2009) (co-production with BBC Films)
 Year One (2009) (co-production with Apatow Productions)
 The Taking of Pelham 1 2 3 
 Angels & Demons (2009) (co-production with Imagine Entertainment)
 Funny People (2009) (co-production with Universal Pictures, Happy Madison Productions and Apatow Productions)
 Terminator Salvation (International distributor only. Warner Bros. Pictures as the U.S. distributor)
 2012 2010 
 Goosebumps 
 Salt The Yiddish Policemen's Union

2011 
 The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn (co-production with Paramount Pictures, Nickelodeon Movies and Amblin Entertainment)
 Spider-Man 4 (co-production with Marvel Comics)
 The Smurfs (co-production with Sony Pictures Animation, Hanna-Barbera Productions and The Kerner Entertainment Company)

2012
 Ghost Rider: Spirit of Vengeance
 21 Jump Street
 Men in Black 3
 
 Total Recall
 Hotel Transylvania
 Skyfall

2013 
 This Is the End
 Grown Ups 2
 The Smurfs 2
 Cloudy with a Chance of Meatballs 2
 Captain Phillips

2014 
 The Monuments Men
 The Amazing Spider-Man 2
 The Equalizer
 The Interview

2015
 Paul Blart: Mall Cop 2
 Aloha
 Pixels de Chris Columbus
 Hotel Transylvania 2
 Goosebumps
 Spectre
 Concussion

2016
 The 5th Wave
 Grimsby
 Miracles from Heaven
 The Angry Birds Movie
 The Sallows
 Ghostbusters: Answer the Call
 Sausage Party
 The Magnificent Seven

2017 
 Life
 Smurfs: The Lost Village
 Rough Night
 Spider-Man: Homecoming
 The Emoji Movie
 The Dark Tower
 Flatliners
 Only the Brave
 Roman J. Israel, Esq.
 The Star
 Jumanji: Welcome to the Jungle

2018 
 Peter Rabbit
 Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
 The Equalizer 2
 White Boy Rick
 Venom
 Goosebumps 2: Haunted Halloween
 Front Runner
 The Girl in the Spider's Web
 Spider-Man: Into the Spider-Verse

2019
 Escape Game 
 Spider-Man: Far From Home de Jon Watts
 Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino
 The Angry Birds Movie 2
 Zombieland: Double Tap
 Charlie's Angels
 Jumanji: Next Level

2020
 Bad Boys for Life d'Adil El Arbi et Bilall Fallah
 Bloodshot de Dave Wilson
 Fantasy Island
 Fatherhood
 The Craft: Legacy
 Espace Room 2

2021 
 Peter Rabbit 2: The Runaway
 Ghostbusters 2021

TBA 
 Among Us
 Annie
 Baby Sounds
 Basic
 Buena Café
 Christmas Heart
 Chrysalis
 Code Cafe
 Conan The World
 First Cavemen: Evolution of the Man
 Ghostbusters: True Spectre
 Help! I'm Trapped In a High School!
 Hokey Tiger and Pokey Crane
 John Carpenter's Dracula
 New Karate Kid
 M for Murder
 Mutants
 Neighborhood
 Next Week
 Office Jerk: Workplace Rampage
 Open Season 5
 Pippi & Equestria Girls
 Spider-Man: Alien Activity
 Spider-Man: Edge Of Time
 Spider-Man: Final Calling
 Spider-Man: Right Hand Of Power
 Spider-Man: State Of Emergency
 The End Is Near
 The End of Zorro
 Untitled Venom Movie (???)
 Venom: Dark Venoms
 White Angel

Columbia Pictures